Iryna Uładzimirauna Szymanowicz,  (ur. 30 czerwca 1997) – białoruska tenisistka, złota medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży w Nankinie (2014), reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzynaście turniejów singlowych i trzynaście deblowych rangi ITF. 30 stycznia 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 224. pozycję i także 6 marca 2023 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 150. miejsce.

Jako juniorka osiągnęła finał wielkoszlemowego Wimbledonu w 2013 roku w grze podwójnej dziewcząt. Razem z Anheliną Kalininą przegrały w meczu mistrzowskim z Barborą Krejčíkovą i Kateřiną Siniakovą wynikiem 3:6, 1:6.

W 2014 roku podczas igrzysk olimpijskich młodzieży zwyciężyła w zawodach deblowych dziewcząt. Partnerowała jej Kalinina.

W sezonie 2014 po raz pierwszy reprezentowała kraj w zmaganiach o Puchar Federacji.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Przypisy

Bibliografia 

Białoruskie tenisistki
Urodzeni w 1997